Il singolare del torneo di tennis Olbia Challenger 1997, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Diego Nargiso che ha battuto in finale Daniele Musa 5-7, 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Vincenzo Santopadre (primo turno)
 Geoff Grant (secondo turno)
 Eyal Erlich (secondo turno)
 Assente

 Omar Camporese (primo turno)
 Allen Belobrajdic (primo turno)
 Oscar Burrieza-Lopez (semifinali)
 Marco Meneschincheri (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Olbia Challenger 1997